Pelseneer ist der Familienname von:
 Paul Pelseneer (1863–1945), belgischer Zoologe

Sonstiges:
 Pelseneer-Insel, Insel vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika